Abid Lolić je lahko:
 Abid Lolić, komunist
 Naselja
 Abid Lolić Bila (BiH)
 Abid Lolić (naselje) (BiH)
 Drugo
 Rudnik črnega premoga Abid Lolić